Robe - ring van belletjes in champagneglas
 Robe (rivier in West-Australië)
 Robe (rivier in Ierland)